Michael Dal Colle (né le  à Vaughan, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie  
En 2012, il débute avec les Generals d'Oshawa dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Islanders de New York.

Le , il remporte la Coupe Memorial 2015 avec les Generals d'Oshawa.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012|| Buzzers de St. Michael's|| LHJO|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 63|| 15|| 33|| 48|| 18|| 9|| 2|| 3|| 5|| 6
|-
|2013-2014|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 67|| 39|| 56|| 95|| 34|| 12|| 8|| 12|| 20|| 0
|-
|2014-2015|| Generals d'Oshawa|| LHO|| 56|| 42|| 51|| 93|| 18|| 21|| 8|| 23|| 31|| 2
|-
| 2015-2016 || Generals d'Oshawa || LHO || 30 || 8 || 17 || 25 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Frontenacs de Kingston || LHO || 30 || 27 || 28 || 55 || 16 || 9 || 6 || 12 || 18 || 2
|-
| 2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 75 || 15 || 26 || 41 || 37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||60 ||7 || 17 || 24 || 26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York || LNH ||4 ||0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport|| LAH || 34 || 18 || 16 || 34 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 28 || 3 || 4 || 7 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 ||0
|-
| 2019-2020 || Islanders de New York || LNH || 53 || 4 || 6 || 10 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Islanders de New York || LNH || 26 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de Bridgeport || LAH ||39 ||9 ||13 ||22 ||8 ||6 ||2 ||1 |||3 ||0
|-
| 2021-2022 || Islanders de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

| 112 || 8 || 13 || 21 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en juin 1996
Naissance à Vaughan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Generals d'Oshawa
Choix de repêchage des Islanders de New York
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de Bridgeport
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des Islanders de New York